negroidi, pripadnici crne rase
 Crnac (Virovitičko-podravska županija), općina u Virovitičko-podravskoj županiji.
 Crnac (Sisak), sisačko naselje
 Crnac polje, polje uz rijeku Savu
 Crnac (Bosansko Grahovo, BiH), selo kod Bosanskog Grahova, BiH
 Crnac (otok), kod Lastova